Макс Берг:
 Макс Берг (1876—1942) — российский флейтист.
 Макс Берг (1870—1947) — немецкий архитектор.